Berestowe (ukrainisch: , russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Berestowe (Bachmut), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut
 Berestowe (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk
 Berestowe (Blysnjuky, Berestowe), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, Gemeinde Berestowe
 Berestowe (Blysnjuky, Dobrowillja), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky, Gemeinde Dobrowillja
 Berestowe (Kupjansk, Dworitschna), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Dworitschna
 Berestowe (Kupjansk, Petropawliwka), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Landgemeinde Petropawliwka
 Berestowe (Saporischschja, Nowomykolajiwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka
 Berestowe (Saporischschja, Pawliwske), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Pawliwske
 Berestowe (Sachnowschtschyna), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Sachnowschtschyna
 Berestowe (Starobeschewe), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe